100 година АФИ-ја... 100 филмова је прва топ 100 листа у пројекту 100 година АФИ-ја... Листа је сачињена на основу гласова више од 1500 водећих људи из света филма, који су бирали 100 најбољих од 400 номинованих филмова. Коначна листа је објављена 1998. године.

Објављена је и нова листа 2007. године, као едиција поводом 10 година.

Критеријуми 
Филмови су оцењивани на основу неколико критеријума:
 Дугометражни филм - Наративни формат, дужине од најмање 40 минута.
 Амерички филм - Филм на енглеском језику са креативним и/или финансијским елементима који су у знатној мери из САД. (Одређене филмове, као што су Мост на реци Квај, 2001: Одисеја у свемиру и Лоренс од Арабије, су направили Британци али су финансирани и дистрибуирани од стране америчких студија. Господар прстенова је новозеландски са америчким финансирањем.) Признање критике - Позитивне критике у штампи.
 Добитник престижних награда - Признања на фестивалима или од стране организација из света филма.
 Популарност - Подразумева зараду, емитовање на телевизији, као и продају и изнајмљивање за кућно приказивање.
 Историјски значај - Техничка, наративна или друга иновација у филму.
 Културни утицај - Утицај филма на америчко друштво.

Листа

Спољашње везе 
Амерички филмски институт - 100 година, 100 филмова

100_година_АФИ-ја